Систематика кактусових:

Родина кактусових (Cactaceae), згідно з пропозиціями Міжнародної групи із систематики кактусів включає в себе 4 підродини, 125 родів та 1810 видів. Найповніший варіант цієї системи викладено у фундаментальній праці Едварда Андерсона «The Cactus Family» (2001). Нижче навдена систематика кактусів за Андерсоном до рівня роду включно.

Підродина Pereskioideae 

Підродина Pereskioideae складається з одного роду
 Pereskia Mill.

Підродина Maihuenioideae 

Підродина Maihuenioideae складається з одного роду
 Maihuenia (Phil. ex F.A.C.Weber) K.Schum.

Підродина Opuntioideae 

Підродина Opuntioideae складається з п'яти триб, до яких входять п'ятнадцять родів:

Триба Austrocylindropuntieae 

 Austrocylindropuntia Backeb.
 Cumulopuntia F.Ritter

Триба Cylindropuntieae 

 Cylindropuntia (Engelm.) F.M.Knuth
 Grusonia F. Rchb. ex Britton & Rose
 Pereskiopsis Britton & Rose
 Quiabentia Britton & Rose

Триба Opuntieae 

 Brasiliopuntia (K.Schum.) A.Berger
 Consolea Lem.
 Miqueliopuntia Frič ex F. Ritter
 Opuntia Mill.
 Tacinga Britton & Rose
 Tunilla D.R.Hunt & Iliff

Триба Pterocacteae 

 Pterocactus K.Schum.

Триба Tephrocacteae 

 Maihueniopsis Speg.
 Tephrocactus Lem.

Підродина Cactoideae 

Підродина Cactoideae ділиться на дев'ять триб, які включають сто вісім родів:

Триба Browningieae 

 Armatocereus Backeb.
 Brachycereus Britton & Rose
 Browningia Britton & Rose
 Jasminocereus Britton & Rose
 Neoraimondia Britton & Rose
 Stetsonia Britton & Rose

Триба Cacteae 

 Acharagma (N.P.Taylor) Glass
 Ariocarpus Scheidw.
 Astrophytum Lem.
 Aztekium Boed.
 Coryphantha (Engelm.) Lem.
 Echinocactus Link & Otto
 Echinomastus Britton & Rose
 Epithelantha F.A.C.Weber ex Britton & Rose
 Escobaria Britton & Rose
 Ferocactus Britton & Rose
 Geohintonia Glass & Fitz Maurice
 Leuchtenbergia Hook.
 Lophophora J.M.Coulter
 Mammillaria Haw.
 Mammilloydia Buxb.
 Neolloydia Britton & Rose
 Obregonia Frič
 Ortegocactus Alexander
 Pediocactus Britton & Rose
 Pelecyphora C.Ehrenb.
 Sclerocactus Britton & Rose
 Stenocactus  (K.Schum.) A.Berger
 Strombocactus Britton & Rose
 Thelocactus (K.Schum.) Britton & Rose
 Turbinicarpus (Backeb.) Buxb. & Backeb.

Триба Calymmantheae 

 Calymmanthium F.Ritter

Триба Cereeae 

 Arrojadoa Britton & Rose
 Brasilicereus Backeb.
 Cereus Mill.
 Cipocereus F.Ritter
 Coleocephalocereus Backeb.
 Melocactus Link & Otto
 Micranthocereus Backeb.
 Pierrebraunia Esteves
 Pilosocereus Byles & G.D.Rowley
 Praecereus Buxb.
 Stephanocereus A.Berger
 Uebelmannia Buining

Триба Hylocereeae 

 Disocactus Lindl.
 Epiphyllum Haw.
 Hylocereus (A.Berger) Britton & Rose
 Pseudorhipsalis Britton & Rose
 Selenicereus (A.Berger) Britton & Rose
 Weberocereus Britton & Rose

Триба Notocacteae 

 Austrocactus Britton & Rose
 Blossfeldia Werderm.
 Cintia Kníže & Říha
 Corryocactus Britton & Rose
 Copiapoa Britton & Rose
 Eriosyce Phil.
 Eulychnia Phil.
 Frailea Britton & Rose
 Neowerdermannia Frič
 Parodia Speg.
 Yavia R.Kiesling & Piltz

Триба Pachycereeae 

 Acanthocereus  (Engelm. ex A.Berger) Britton & Rose
 Bergerocactus Britton & Rose
 Carnegiea Britton & Rose
 Cephalocereus Pfeiff.
 Dendrocereus Britton & Rose
 Echinocereus Engelm.
 Escontria Rose
 Isolatocereus Backeb.
 Leptocereus (A.Berger) Britton & Rose
 Myrtillocactus Console
 Neobuxbaumia Backeb.
 Pachycereus (A.Berger) Britton & Rose
 Peniocereus (A.Berger) Britton & Rose
 Polaskia Backeb.
 Pseudoacanthocereus F.Ritter
 Stenocereus (A.Berger) Riccob.

Триба Rhipsalideae 

 Hatiora Britton & Rose
 Lepismium Pfeiff.
 Rhipsalis Gaertn.
 Schlumbergera Lem.

Триба Trichocereeae 

 Acanthocalycium Backeb.
 Arthrocereus A.Berger
 Cephalocleistocactus F.Ritter
 Cleistocactus Lem.
 Denmoza Britton & Rose
 Discocactus Pfeiff.
 Echinopsis Zucc.
 Espostoa Britton & Rose
 Espostoopsis Buxb.
 Facheiroa Britton & Rose
 Gymnocalycium Pfeiff. ex Mittler
 Haageocereus Backeb.
 Harrisia Britton
 Lasiocereus F.Ritter
 Leocereus Britton & Rose
 Matucana Britton & Rose
 Mila Britton & Rose
 Oreocereus (A.Berger) Riccob.
 Oroya Britton & Rose
 Pygmaeocereus H.Johnson & Backeb.
 Rauhocereus Backeb.
 Rebutia K.Schum.
 Samaipaticereus Cárdenas
 Sulcorebutia Backeb.
 Weberbauerocereus Backeb.
 Weingartia Werderm.
 Yungasocereus F.Ritter

Література 

 Edward F. Anderson. «The Cactus Family». 776 р. ISBN 0 881924989

Посилання 

 Список родів кактусів на сайті Королівських ботанічних садів у К'ю 
 Список родів кактусів на сайті «Germplasm Resources Information Network» 
 Список родів кактусів на сайті «The Plant List» 

Кактусові
Таксономічні списки (роди)